Oberaschau ist der Ortsname von

 Oberaschau (Grabenstätt), Ortsteil der Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern
 Oberaschau (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Oberaschau (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Oberaschau (Gemeinde Oberwang), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Oberwang, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich